Château des Thons steht für:

 Château des Thons (Lothringen), Schloss in Frankreich
 Château des Thons (New York), Schloss im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten